A tyúkalakúak (Galliformes) a madarak osztályának egy rendje.

Megjelenés 
Az ide tartozó fajokra a zömök test, közepesen hosszú nyak, erős csőr, kicsiny fej, rendszerint rövid, kerekített szárnyak, erős, nem túlságosan hosszú lábak és számos kormánytoll alkotta farok a jellemző.

Életmód 
Földön vagy fákon élő madarak, általában rossz repülők, melyek élelmüket kapirgálással keresik. Táplálékuk magvakból és növényi részekből, rovarokból és férgekből áll.

Szaporodás 
Nagyon egyszerű fészküket a földre vagy fákra rakják. A kakas több tyúkból álló háremet tart. Fészekaljuk rendszerint nagyszámú tojásból áll. A kikelő fiókák (csibék) fészekhagyók.

Rendszerezés 
A rend ma élő képviselőit hagyományosan öt családba sorolják, aminek helytállóságát újabb kladisztikus vizsgálatok is megerősítettek. Ezen kívül a rendbe tartozik három fosszilis, valamint egy a holocén során kihalt („régen kihalt”) család:

 hokkófélék (Cracidae) – 54 faj
 †Gallinuloididae
 ásótyúkfélék (Megapodiidae) – 22 faj
 gyöngytyúkfélék (Numididae) – 6 faj
 fogasfürjfélék (Odontophoridae) – 34 faj
 †Paraortygidae
 fácánfélék (Phasianidae) – 182 faj
 †Quercymegapodiidae
 †Sylviornithidae – egyetlen ismert faja, a Sylviornis neocaledoniae Új-Kaledónia területén élt, és nagyjából i.e. 1500 körül halt ki emberi hatásra.

Törzsfejlődés 
A rend leszármazási helyzete a madarak más csoportjaihoz viszonyítva:

A ma élő családok rokonsági viszonyai:

Jegyzetek

További információk 
 Magyarországi tyúkalakúak az iNaturaliston
 Tyúkalakúak az iNaturaliston (globális)

Források 
 
 Brehm: Az állatok világa
 
 
 

 
Madárrendek